Đorđić ist der Familienname folgender Personen:

 Petar Đorđić (* 1990), deutscher Handballspieler serbischer Herkunft
 Zoran Đorđić (* 1966), serbischer Handballtorwart